Kvalet till VM i snooker 2017 spelades i tre omgångar den 5–12 april 2017 i Ponds Forge International Sports Centre, Sheffield, England. I första omgången mötte spelarna rankade 17–80 de som rankades 81 och lägre (a=amatör i sammanställningen). De 16 kvalvinnarna gick in i huvudturneringen där motståndarna bestämdes genom lottning.

Alla matcher spelades i bäst av 19 frames

Källor
snooker.org

2017
2017 i Storbritannien
Sportevenemang i Sheffield
Sportåret 2017